Каси́льяс-де-Ко́рия ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон. Занимает площадь 61,97 км². Население — 467 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Покровителем города считается святой Рамон.

Население

Примечания

Ссылки 
 Galería de Imágenes de Casillas de Coria

Города Касереса
Муниципалитеты Касереса